Niemcy:
 Hamburg-Sternschanze – dzielnica Hamburga
 Hamburg Sternschanze – stacja kolejowa w Hamburgu

Zobacz też:
 Sternschanze